Елена Борисовна Ковальчук (1910—1944) — гвардии старшина медицинской службы, награждена пятью орденами; погибла в бою.

Елена Ковальчук пошла на фронт добровольцем практически сразу, как началась война. До этого она работала дамским парикмахером в Киеве, любила спорт. 

В журнале "Работница" так описаны причины побудившие её отправиться в армию:

Свой боевой путь она начинала под Нарой, где её воинская часть вела упорные бои. Зоя Лукьяненко, фронтовая подруга Елены Ковальчук, вспоминала:
 Елена Ковальчук воевала в составе 1-й гвардейской московско-минской стрелковой дивизии (бывшей Пролетарской), пройдя с ней боевой путь до Немана. Погибла в Литве 15 июля 1944 города у города Алитус во время танкового сражения, спасая раненых. Как пишет Евгений Воробьёв, Елена Ковальчук «за три фронтовых года спасла около восьмисот бойцов и командиров… В дивизии считали эту цифру приуменьшенной».

Елена Борисовна Ковальчук награждена орденом Ленина, орденом Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды.

Именем Елены Ковальчук названы улицы в Киеве и Калининграде.

Ей посвящены очерки Григория Кипниса в Литературной газете и в Советском экране. О ней снят фильм «Жил человек…», сценарий которого написан Виктором Некрасовым. Режиссёрами фильма были Рафаил Нахманович и Гелий Снегирёв.

Примечания

Литература 
 Лена Ковалчук // Красноармеец. — 1944. . — № 16.